Никола́й Одинцо́в:

 Одинцов, Николай Васильевич (1868 или 1870—1939) — баптистский пресвитер, миссионер, узник совести. Председатель Федеративного союза баптистов (с 1926), редактор-издатель журнала «Баптист» (с 1925).
 Одинцов, Николай Иванович (1875—1919) — генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 Одинцов, Николай Михайлович (1949—2008) — советский и российский театральный режиссёр, телеведущий.